Птерисовые, или Разнолистниковые () — семейство папоротников порядка .

Роды 
Семейство включает в себя 51 род в 5 подсемействах:

Подсемейство 
 
 
 
Подсемейство 
 
 
Подсемейство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсемейство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсемейство

Примечания 

Многоножковые (порядок)